Kamberaas (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Kamberaas (dialect), het standaarddialect van die taal